Савада — японская фамилия.
 Савада, Кэнтаро (род. 1970) — японский футболист.
 Савада, Тайдзи (1966—2011) — японский певец, композитор, музыкант.
 Савада, Усимаро (1874—1958) — японский государственный деятель.

Вымышленные персонажи 
 Цунаёси Савада — главный герой комедийной манги Reborn!.